het bovenkaakbeen, in Latijn maxilla genaamd
maxilla (geleedpotige), tweede maxille bij kreeftachtigen en insecten